Катерина Бондаренко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Маргарита Гаспарян виграла титул, у фіналі перемігши кваліфаєра і співвітчизницю Анастасію Потапову з рахунком 6–2, 6–1. Бувши 299 світу, Гаспарян стала 2-ю з кінця за рейтингом тенісисткою в історії, яка виграла титул Туру WTA в одиночному розряді.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tashkent Open
Tashkent Open